Franklin puede hacer referencia a:

 Franklin (clase), categoría social en la Inglaterra medieval.
 Franklin (Fr), unidad física de la carga eléctrica.

Personas 
 Aretha Franklin, cantante estadounidense.
 Benjamin Franklin, político y científico estadounidense.
 Chester Franklin, actor estadounidense.
Franklin Brito, productor agropecuario, huelguista, defensor de derechos humanos venezolano.
 Franklin D. Roosevelt, político, diplomático y abogado estadounidense, 32.º presidente de los Estados Unidos.
 John Franklin, marino y explorador británico.
 Rosalind Franklin, científica inglesa, descubridora de la doble hélice del ADN.
 Sidney Franklin, director de cine estadounidense.
 Sidney Franklin, torero estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 D.A.Franklin - Dudly Arthur Franklin 1936-
 E.F.Franklin - Esmé Frances Franklin 1933-
 G.C.Franklin - George C.H. Franklin fl. 1940

Personajes ficticios 
 Franklin, personaje de la caricatura del mismo nombre.
 Franklin Clinton, es uno de los 3 personajes jugables del juego Grand Theft Auto V de Rockstar Games

Cine y televisión 
 Franklin, caricatura estadounidense.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Franklin, localidad de la provincia de Buenos Aires.

Canadá 
 Franklin, municipio canadiense del Quebec.

Chile 
 Barrio Franklin, barrio comercial de Santiago de Chile.

Estados Unidos

Históricas 
 Estado de Franklin, intento por erigir un Estado en territorios desde 1796 pertenecientes a Tennessee

Actuales 
{{Lista de columnas|3|
 Franklin (Alabama), localidad del estado de Alabama
 Franklin, localidad del estado de Arkansas
 Franklin, localidad del estado de Connecticut
 Franklin, localidad del estado de Georgia
 Franklin, localidad del estado de Idaho
 Franklin, localidad del estado de Illinois
 Franklin, localidad del estado de Indiana
 Franklin, localidad del estado de Iowa
 Franklin, localidad del estado de Kansas
 Franklin, localidad del estado de Kentucky
 Franklin, localidad del estado de Luisiana
 Franklin, localidad del estado de Maine
 Franklin, localidad del estado de Massachusetts
 Franklin, localidad del estado de Míchigan
 Franklin, localidad del estado de Minnesota
 Franklin, localidad del estado de Misuri
 Franklin, localidad del estado de Nebraska
 Franklin, localidad del estado de Nueva Jersey
 Franklin, localidad del estado de Ohio
 Franklin, localidad del estado de Tennessee
 Franklin, localidad del estado de Texas
 Franklin, localidad del estado de Vermont
 Franklin, localidad del estado de Virginia
̈*''Franklin (Wisconsin), diversas localidades del estado de Wisconsin|divcolend}}

 Transporte 
 Estación Franklin, estación ferroviaria ubicada Franklin, partido de San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina.
 Franklin''', estación del Metro de Santiago de Chile.